Samsung Galaxy A32 — Android-смартфон среднего класса, разработанный и произведенный Samsung Electronics. Он является преемником Galaxy A31. Телефон похож на своего предшественника, но имеет улучшенную основную камеру на 64 Мп. Устройство также поставляется с вариантом 5G с урезанной камерой и экраном (основная камера 48 МП и TFT-дисплей PLS), но с более быстрой SoC.

Galaxy A32 5G был первым, выпущенным 22 января 2021 года, а Galaxy A32 был выпущен позже, 17 февраля 2021 года.

Технические характеристики

Дизайн 
В Galaxy A32 используется закаленное стекло для защиты дисплея, пластиковой рамки и задней панели. Оба устройства доступны в 4 цветовых вариантах: «Удивительный черный», «Удивительный белый», «Удивительный синий» и «Удивительный фиолетовый».

Физические размеры и вес

4G вариант 

 158,9 × 73,6 × 8,4 мм (6,26 × 2,90 × 0,33 дюйма) (В × Ш × Г)
 184 грамма (~ 6,49 унции)

Вариант 5G 

 164,2 × 76,1 × 9,1 мм (6,46 × 3,00 × 0,36 дюйма) (В × Ш × Г)
 205 грамм (~7,23 унции)

Аппаратное обеспечение 
Galaxy A32 4G использует SoC MediaTek Helio G80 (12 нм) с восьмиъядерным процессором (2x2,0 ГГц Cortex-A75 + 6x1,8 ГГц Cortex-A55) и графическим процессором Mali G52-MC2. Он работает на Android 11 с One UI 3.1. Он имеет 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти (ПЗУ) с 4 ГБ - 8 ГБ ОЗУ. Он имеет съемный внешний слот для карт памяти microSDXC (поддерживается отдельный слот, максимум 512 ГБ). Он имеет одиночный или двойной (двойной режим ожидания) слот для SIM-карты (nano-SIM). Он имеет литий-ионный аккумулятор емкостью 5000 мАч (несъемный) с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. Он поддерживает сети GSM, HSPA и LTE. Он также имеет динамик и аудиоразъем 3,5 мм.

Galaxy A32 5G использует SoC MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (7 нм) с восьмиъядерным процессором (2x2,0 ГГц Cortex-A76 + 6x2,0 ГГц Cortex-A55) и графическим процессором Mali G57-MC3. Он работает на Android 11 с One UI 3.1. Он имеет 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти (ПЗУ) с 4-8 ГБ оперативной памяти. Он имеет съемный внешний слот для карты памяти microSDXC (используется общий слот для SIM-карты, поддерживается максимум 512 ГБ). Он имеет одиночный или гибридный двойной (двойной резервный) слот для SIM-карты (nano-SIM). Он имеет литий-ионный аккумулятор емкостью 5000 мАч (несъемный) с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. Он поддерживает сети GSM, CDMA, HSPA, LTE и 5G. Он также имеет громкоговоритель и аудиоразъем 3,5 мм.

Экран

4G вариант 

 Super AMOLED, частота обновления 90 Гц, яркость 800 нит (HBM), дисплей Infinity-U
 6,4 дюйма, площадь экрана 98,9 см2, соотношение экрана к корпусу ~84,6 %
 Разрешение 1080 × 2400 пикселей, соотношение сторон 20:9, плотность ~411 пикселей на дюйм

Вариант 5G 

 PLS TFT, частота обновления 90 Гц, дисплей Infinity-U
 6,5-дюймовый дисплей с площадью экрана 102 см2 и соотношением экрана к корпусу ~81,6%.
 Разрешение 720 × 1600 пикселей, соотношение сторон 20:9, плотность ~270 ppi

Камера

4G вариант 
Задняя камера

 Настройка четырехкамерной камеры:
 Основная камера 64 МП (диафрагма f/1.8, фокусное расстояние 26 мм, PDAF)
 Широкоугольная камера 8 Мп (диафрагма f/2,2, поле зрения 123˚, размер сенсора 1/4,0 дюйма, размер пикселя 1,12 мкм)
 5-мегапиксельная макрокамера (диафрагма f/2,4)
 Датчик глубины 5 МП (диафрагма f/2.4)
 Передняя камера
 20 МП (диафрагма f/2.2)
 Функции
 Одиночная светодиодная вспышка, панорама, HDR
 Запись видео
 1080p@30fps
 720p@120 кадров в секунду

Вариант 5G 
Задняя камера

 Настройка четырехкамерной камеры:
 Основная камера 48 МП (диафрагма f/1,8, фокусное расстояние 26 мм, размер сенсора 1/2,0 дюйма, размер пикселя 0,8 мкм, PDAF)
 Широкоугольная камера 8 Мп (диафрагма f/2,2, поле зрения 123˚, размер сенсора 1/4,0 дюйма, размер пикселя 1,12 мкм)
 5-мегапиксельная макрокамера (диафрагма f/2,4)
 Датчик глубины 2 МП (диафрагма f/2.4)
 Передняя камера
 13 МП (диафрагма f/2,2)

Функции 

 Одиночная светодиодная вспышка, панорама, HDR
 Запись видео
 4K@30fps
 1080p@30fps/120fps
 1080p@30fps (спереди)

Датчики

4G вариант 

 Датчик отпечатков пальцев под дисплеем (оптический)
 Акселерометр
 гироскоп
 Датчик приближения
 Компас

Вариант 5G 

 Боковой датчик отпечатков пальцев
 Акселерометр
 гироскоп
 Датчик приближения
 Компас

Связь

4G вариант 

 WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа
 Bluetooth 5.0, A2DP, ЛЕ
 GPS с A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BDS
 NFC (зависит от рынка/региона)
 Радио: FM, RDS, запись
 USB Type-C 2.0, USB на ходу

Вариант 5G 

 WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа
 Bluetooth 5.0, A2DP, ЛЕ
 GPS с A-GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BDS
 NFC (зависит от рынка/региона)
 Радио: не указано
 USB Type-C 2.0, USB на ходу

Прием 
Устройство было встречено положительно, но камера, особенно вариант 5G, была сочтена посредственной: Wired поставил ей 8/10, The Verge дал ей 7,5/10.

Примечания 

 

A32
Устройства на базе Android
Galaxy A32